El Hierro – jedna z Wysp Kanaryjskich
 Fernando Hierro – hiszpański piłkarz
 José Hierro – hiszpański poeta (1922-2002)